Alice Cocéa (1899-1970) – attrice e cantante francese, di origine romena
 Dina Cocea (1912-2008) – attrice, critica teatrale, giornalista e docente romena
 Tanți Cocea (1909-1990) – attrice romena teatrale e cinematografica